Navia (plant), een plantengeslacht van bromelia's
Navia (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Asturië
Navia de Suarna, een gemeente in de Spaanse provincie Lugo